Кошуков (Кошукова) — слов'янське прізвище:

 Кошуков Веніамін Борисович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу (1944).

 Кошукова Луїза Олександрівна (1925—2006) — радянська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Кошуково